Паулешти има више значења:

 Паулешти (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Паулешти (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Паулешти (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Паулешти (Сату Маре), насеље у округу Сату Маре у Румунији
 Паулешти (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Паулешти (Прахова), општина у округу Прахова у Румунији
 Општина Паулешти (Сату Маре), општина у округу Сату Маре у Румунији
 Општина Паулешти (Вранча), општина у округу Вранча у Румунији